Karma, vallási fogalom
 Karma a buddhizmusban
 Karma, (1990) bhutáni íjász, olimpikon
Földrajz
 Karma, fehéroroszországi település
 Karma, albániai település
Művészet
 Karma, Alicia Keys száma
 Karma, Tarkan albuma
 Karma, Mucc-album